

Patronyme 
Tholosé est un nom de famille rencontré à Paris (6 naissances dans cette ville entre 1891 et 1915) :
David-Alexis de Tholosé (1736-1802), général de brigade français ;
Henri-Alexis de Tholosé (1781-1853), fils du précédent, général de division français.

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme